Egipskie hieroglify jednoliterowe (tzw. jednoliterowce lub jednospółgłoskowce) – hieroglify reprezentujące tylko jedną spółgłoskę – półsamogłoski lub spółgłoski, ale nigdy nie samogłoski. Jest to najważniejsza, chociaż najmniejsza grupa fonemów. W sumie jest 26 znaków, włączając w to graficzne warianty niektórych z nich. Jednospółgłoskowce w zapisach hieroglificznych z dwu- i trzyliterowcami czasami nazywane są dopełnieniem fonetycznym.

Znaki:

są spółgłoskami słabymi. Łatwo asymilują się ze spółgłoskami je poprzedzającymi, zwłaszcza gdy występują na końcu sylaby. W rezultacie – są często pomijane w zapisie hieroglificznym. Podobnie zachowuje się spółgłoska:

W naukowych opracowaniach egiptolodzy zaznaczają takie pominięte spółgłoski w zapisach hieroglificznych – w transliteracjach wypisują je w nawiasach kwadratowych „[]” lub nawiasach okrągłych „()”.

Tabela hieroglifów jednoliterowych

Inne hieroglify czytane jak „jednoliterowce”

Zobacz też 
 pismo hieroglificzne
 egipskie hieroglify dwuliterowe
 egipskie hieroglify trzyliterowe
 egipskie hieroglify – określniki i ideogramy
 lista znaków hieroglificznych Alana Gardinera
 lista wszystkich hieroglifów dostępnych w czcionkach Unikodu wraz z listą Gardinera
 hieroglificzna czcionka blokowa w standardzie Unikod

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Erman Adolf, Breasted James Henry (tłumaczenie), Egiptian grammar. Williams and Norgate, Henrieta Street, Covent Garden, London and 20 South Frederick Street, Edinburgh 1894.
 Roeder Günter (prof. University of Breslau), Mercer Samuel A.B. (translated by), Short Egiptian Grammar. New Haven: Yale University Press; London: Humphrey Milford; Oxford: Oxford University Press, Leipzig 1920.
 Gardiner Alan Henderson (Sir), Egyptian Grammar. The Griffith Institute 1973. .

Linki zewnętrzne 
 
 

Pisma egipskie